El término Acacia, en singular o en plural, puede referirse a:

Cinematografía 

 Acacia película de terror coreana del 2003.
 Las Acacias, película argentina dirigida en 2011 por Pablo Giorgelli.
 Acacias 38, serie de televisión de España.

Deportes 
Las Acacias, antiguo nombre del actualmente denominado Estadio José Pedro Damiani perteneciente al Club Atlético Peñarol, en Montevideo (Uruguay).

Geografía 

Estación de Acacias / Embajadores, intercambiador de transporte entre las líneas 3 y 5 del Metro de Madrid y la línea C-5 de Cercanías.
Las Acacias, localidad de la Argentina.
Las Acacias, uno de los barrios administrativos del distrito de Arganzuela, en Madrid (España).
Las Acacias, un barrio de la ciudad de Málaga, España.
 En plural con tilde, Acacías, hace referencia a un municipio colombiano.

Plantas 

Acacia, género de arbustos y de árboles pertenecientes a la familia Fabaceae, subfamilia Mimosoideae.
Acacias, nombre común para un grupo de plantas.
 En Puerto Rico, se denomina acacia a la especie Zapoteca portoricensis, una planta de la familia Fabaceae, subfamilia Mimosoideae.
 En Cuba, se denominan acacias las plantas del género Lonchocarpus, perteneciente a la familia Fabaceae, subfamilia Faboideae.
 En Venezuela, es otro nombre del flamboyán, Delonix regia, perteneciente a la familia Fabaceae, subfamilia Caesalpinioideae.
La falsa acacia, especie de árbol caducifolio de la familia Fabaceae, subfamilia Faboideae, Robinia pseudoacacia plantada en numerosas ciudades del mundo.
La acacia de tres espinas, Gleditsia triacanthos, especie de árbol caducifolio de la familia Fabaceae, subfamilia Caesalpinioideae, muy popular como árbol ornamental.
La falsa acacia del Japón, Styphnolobium japonicum (sin. Sophora japonica) es un árbol leguminoso, oriundo del este de Asia (principalmente China e  introducido en Japón), es un popular árbol caducifolio ornamental de Europa y de América.